Por Minturn pode estar à procura de:
 Minturn (Arkansas)
 Minturn (Califórnia)
 Minturn (Carolina do Sul)
 Minturn (Colorado)
 Minturn (Maine)

Ver também 
 Minturno

Desambiguações de topônimos